Liogluta är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1858. Liogluta ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Liogluta